Georges Lévy  peut désigner :
 Georges Lévy (1874-1961), un homme politique français ;
 Georges Lévy (1891-1953), un banquier et industriel français, fondateur de la société des Hydravions Georges Lévy.